Хорст Скерра (; род. 1 сентября 1930, Кульзен, Польша) — военный деятель ГДР, в 1990 году командующий сухопутными войсками ННА, генерал-лейтенант (1977 год).

Биография 

Из крестьянской семьи. После окончания школы в 1945—1948 годах работал трактористом в СССР. В 1949 году вступил в Народную Полицию на территории Советской Оккупационной Зоны Германии. С 1951 года член СЕПГ. В 1952—1956 годах проходил обучение в Военной Академии в Советском Союзе. После своего возвращения в ГДР Скерра до 1964 года служил в Министерстве Национальной Обороны ГДР. Некоторое время занимал должность заместителя начальника Главного штаба ННА. В 1964—1966 годах проходил обучение в Военной Академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С 1 ноября 1966 года по 31 августа 1969 года полковник Скерра командовал 1-й мотострелковой дивизией (Потсдам). 1 марта 1967 года ему было присвоено звание генерал-майора. С 1 сентября 1969 года по 30 сентября 1973 года занимал должность начальника штаба и заместителя командующего 3-м Военным округом (Лейпциг). В 1973—1976 годах служил в Министерстве Национальной обороны ГДР. С 1 декабря 1976 года по 31 октября 1982 года командовал 3-м Военным округом. 7 октября 1977 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С 1 ноября 1982 года по 31 декабря 1989 года Скерра занимал должность начальника штаба и заместителя командующего сухопутными войсками ННА (stellvertretender Chef der Landstreitkräfte und Chef des Stabes des Kommandos Landstreitkräfte). После отставки генерал-полковника Хорста Штекбарта с 1 января по 14 сентября 1990 года командующий сухопутными войсками ННА. 30 сентября 1990 года уволен в отставку.

Воинские звания 
 Генерал-майор — 1 марта 1967 года;
 Генерал-лейтенант — 7 октября 1977 года.

Избранные награды 
 1974 г., Боевой орден «За заслуги перед народом и Отечеством» — в золоте
 1976 г., Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) в серебре
 1981 г., Орден Знамени Труда 1-й степени
 1984 г., Почётное звание: «Заслуженный Военнослужащий Национальной Народной Армии» (Ehrentitel: Verdienter Angehöriger der Nationalen Volksarmee
 1984 г., Премия Фридриха Энгельса (Friedrich-Engels-Preis)
 Орден Шарнхорста

Литература 
Klaus Froh, Rüdiger Wenzke: Die Generale und Admirale der NVA. Ein biographisches Handbuch. 4. Auflage. Ch. Links, Berlin 2000, ISBN 3-86153-209-3

Генерал-лейтенанты (ГДР)